Saint-Eutrope kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Saint-Eutrope-de-Born, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Eutrope, Charente, departementet Charente i regionen Nouvelle-Aquitaine,